Alastair Brogdon – giocatore britannico di hockey su prato
 Cindy Brogdon – ex cestista statunitense
 Malcolm Brogdon – cestista statunitense